Zetesimomyces är ett släkte av svampar. Zetesimomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zetesimomyces